{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Sangsom 6 Red World Grand Prix
|-
|align = "center" | Бангкок, Таиланд
|-
|align = "center" | 7 — 12 июля 2009
|-
|align = "center" | Montien Riverside Hotel
|-
| Статус — Pro-Am
|-
| Призовой фонд — 3 720 000 бат
|-
| Победитель — 1,000,000 бат
|-
| Высший брейк — 75 (Майкл Холт, Райан Дэй, Джимми Уайт)
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 2008 — Рики Уолден
|-
| Чемпион 2009 — Джимми Уайт
|-
| Финалист — Барри Хокинс
|-
|}Sangsom 6-red World Grand Prix 2009 — профессионально-любительский снукерный турнир, который проходил с 7 по 12 июля 2009 года в Бангкоке, Таиланд. В этом турнире приняли участие 23 игрока из мэйн-тура. Всего сыграли 48 снукеристов.

Победителем турнира стал Джимми Уайт, обыгравший в финале Барри Хокинса со счётом 8:6.

 Призовой фонд 

 Победитель — 1,000,000 baht (примерно 30000 $)
 Финалист — 500,000 baht (примерно 15000 $)
 Полуфиналисты — 250,000 baht (примерно 7500 $)
 Участники 1/4 — 150,000 baht (примерно 4400 $)
 Участники 1/8 — 70,000 baht (примерно 2000 $)
 Участники 1/16 — 35,000 baht (примерно 1000 $)
 Общий призовой фонд — 3,720,000 baht (примерно 110000 $)

 Высший брейк 

 75 — Майкл Холт, Джимми Уайт и Райан Дэй

 Результаты 
 Групповая стадия 

В групповой стадии участвовали 48 игроков в 8 группах. По 4 снукериста, набравших наилучшие показатели по итогам всех 5 матчей, выходили в плей-офф.

 Группа A 

 Фун 4:5 Трамп Аль-Джоакар 2:5 Фонбан Уолден 5:1 Торп
 Фонбан 2:5 Трамп Торп 1:5 Фун Торп 0:5 Аль-Джоакар Уолден 5:1 Фун
 Аль-Джоакар 0:5 Трамп Фун 4:5 Фонбан Уолден 1:5 Трамп Торп 5:4 Фонбан
 Уолден 5:0 Аль-Джоакар
 Уолден 2:5 Фонбан Фун 5:2 Аль-Джоакар
 Торп 1:5 Трамп Группа B 

 Борг 5:2 Йин	
 Мехта 5:4 Уоттана
 Борг 2:5 Бонд Мёрфи 5:3 Йин
 Уоттана 5:1 Бонд
 Борг 5:4 Мехта
 Йин 3:5 Бонд Мёрфи 5:1 Мехта
 Мёрфи 5:3 Уоттана
 Мёрфи 5:2 Борг
 Мехта 5:1 Бонд
 Йин 1:5 Уоттана Мёрфи 1:5 Бонд Мехта 1:5 Йин Борг 1:5 Уоттана Группа С 

 Ноппачорн 4:5 Стивенс Хиггинс 0:5 Саджад Липпе 5:3 Субах
 Хиггинс 5:1 Стивенс
 Саджад 5:4 Ноппачорн
 Хиггинс 5:2 Ноппачорн
 Липпе 3:5 Стивенс Субах 5:2 Саджад
 Липпе 1:5 Саджад Субах 1:5 Стивенс Липпе 4:5 Ноппачорн Саджад 2:5 Стивенс Хиггинс 5:2 Субах
 Субах 2:5 Ноппачорн Хиггинс 5:2 Липпе

 Группа D 

 Дэй 5:1 Ау	
 Доэрти 5:3 Саенла
 Чин 2:5 Холт Доэрти 5:2 Ау
 Дэй 3:5 Холт Чин 3:5 Саенла Ау 3:5 Холт Дэй 5:4 Доэрти
 Ау 1:5 Чин Саенла 2:5 Холт Ау 2:5 Саенла Доэрти 5:3 Холт
 Дэй 5:0 Чин
 Дэй 5:3 Саенла
 Доэрти 5:3 Чин

 Группа E 

 Перри 5:0 Фукада	
 Качайвон 5:3 Свэйл
 Уайт 5:1 Фукада
 Перри 5:4 Шехаб
 Уайт 1:5 Качайвон Шехаб 5:1 Свэйл
 Фукада 1:5 Качайвон Перри 3:5 Качайвон Фукада 1:5 Шехаб Уайт 5:4 Свэйл
 Фукада 0:5 Свэйл Уайт 3:5 Шехаб Перри 5:3 Свэйл
 Шехаб 2:5 Качайвон Перри 3:5 Уайт Группа F 

 Морган 5:2 Сангнил	
 Эбдон 5:0 Аслам
 Чандра 1:5 Бинэм Морган 5:2 Бинэм
 Чандра 2:5 Сангнил Аслам 2:5 Сангнил Эбдон 1:5 Морган Чандра 5:2 Аслам
 Сангнил 5:2 Бинэм
 Эбдон 1:5 Бинэм Морган 5:3 Чандра
 Эбдон 3:5 Чандра Аслам 5:1 Бинэм
 Эбдон 5:2 Сангнил
 Морган 5:1 Аслам

 Группа G 

 Уильямс 2:5 Харольд	
 Уилкинсон 5:4 Талат
 Абдул Азиз 3:5 Ун-Нух Уильямс 5:0 Талат
 Уилкинсон 0:5 Харольд Уилкинсон 3:5 Абдул Азиз Талат 2:5 Ун-Нух Талат 5:1 Харольд
 Уильямс 5:1 Абдул Азиз
 Уилкинсон 2:5 Ун-Нух Абдул Азиз 1:5 Харольд Ун-Нух 5:2 Харольд
 Уильямс 5:0 Уилкинсон
 Талат 5:0 Абдул Азиз
 Уильямс 5:0 Ун-Нух

 Группа H 

 Кайят 5:1 Тхан	
 Кинг 5:2 Махитхи
 О'Донохью 1:5 Хокинс Махитхи 4:5 Хокинс О'Донохью 5:0 Тхан
 О'Донохью 5:1 Махитхи
 Тхан 1:5 Хокинс Кинг 5:1 Кайят
 Кайят 0:5 Махитхи Кинг 5:1 О'Донохью
 Кинг 5:0 Тхан
 О'Донохью 5:1 Кайят
 Кинг 5:3 Хокинс
 Тхан 1:5 Махитхи Кайят 1:5 Хокинс'''

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Результаты турнира на сайте Азиатской Конфедерации Бильярдного Спорта 
 Информация о призовых и формате турнира на сайте Африканской Федерации Бильярда и Снукера 

2009 год в снукере
Sangsom 6 Red World Grand Prix